

Aeronautica 
 X-23 – aereo sperimentale statunitense

Fumetto 
 X-23 – personaggio dell'universo Marvel Comics

Informatica 
 X23 – modello di ThinkPad

Altro 
 X23 – sigla della Panhard & Levassor 20CV lanciata nel 1913